Шарль Оноре Эген де Герль (; ,  — , ) — французский филолог-классик.

Преподавал латинский язык в Лицее Людовика Великого (с 1817 года), затем в Сорбонне.

Опубликовал учебник «Французское стихосложение» (; 1836) и множество выполненных прозой переводов древнеримской поэзии и прозы, в том числе полные собрания сочинений Овидия (1830—1834), Клавдиана (1834—1836) и Цицерона (1866), стихотворения Катулла (1837), элегии Тибулла, «Буколики» и «Георгики» Вергилия, «Сатирикон» Петрония (1861). Под редакцией Эгена де Герля вышло научное издание басен Лафонтена (1860). Из переводов Петрония, выполненных Эгеном де Герлем, извлечены тексты для Трёх стихотворений Петрония Op. 15 Луи Дюрея.

В 1831—1832 гг. был мэром парижского пригорода Шевильи-Ларю. Состоял (с 1845 г.) в «Обществе Погребка».

Филологи Франции